Als Eta-Funktion oder η-Funktion werden in der Mathematik folgende Funktionen bezeichnet:
Dedekindsche Etafunktion, nach dem Mathematiker Dedekind
Dirichletsche Etafunktion, nach dem Mathematiker Dirichlet